Appelle ist der Name

 der französischen Gemeinde Appelle im Département Tarn
 der US-amerikanischen Filmproduzentin Lynn Appelle

siehe auch Appelle-Krieg